COOPI ist die Abkürzung für:
 die Cooperative identity
 der ehemalige Emigrantentreffpunkt und das Restaurant der Cooperativa italiana
 die in Mailand ansässige Nichtregierungsorganisation Cooperazione Internazionale

Abkürzung